Норвегии принадлежит около  островов, включая и достаточно крупные острова, и многочисленные мелкие острова и шхеры.

Крупнейшие группы островов — архипелаги Шпицберген (общая площадь — ) и Лофотенские острова .

В отличие от других норвежских островов, Шпицберген имеет особый международно-правовой статус. Над архипелагом согласно Шпицбергенскому трактату 1920 года установлен суверенитет Норвегии, но при этом государствам-участникам договора предоставлено равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод.

Формально остров Ян-Майен с августа 1994 года управляется через губернатора фюльке Нурланн, однако власть на острове делегирована командиру станции Норвежской службы оборонных коммуникаций.

В южной части Атлантического океана расположен остров Буве , являющийся зависимой территорией Норвегии (то есть, формально, не являющийся частью страны). Такой же статус, по мнению Норвегии, имеет антарктический остров  , однако этот статус не признаётся международным сообществом.

Список островов 
В списке приведены острова Норвегии площадью более 100 км².

Примечания

Ссылки 
 

 
Норвегия
Списки:Норвегия